Ila steht für:
 Ila (Sprache), eine Sprache in Sambia
 Ida (Hinduismus), eine Göttin der indischen Mythologie
 Ila (Georgia), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Georgia
 Ila (Fluss), ein Fluss in der norwegischen Provinz Trøndelag
 Ila (Oslo), Stadtteil von Oslo
 Ila (Trondheim), Stadtteil von Trondheim

ila steht für:
 Ile Ape (ISO-639-3-Code), eine der zentral-östlichen-malayo-polynesischen Sprachen

ILA bzw. ila steht für:
 Informationsstelle Lateinamerika und die gleichnamige Zeitschrift
 International Law Association, eine Nichtregierungsorganisation im Bereich des internationalen Rechts
 International Longevity Alliance, eine Non-Profit-Organisation
 International Longshoremen’s Association, US-amerikanische Gewerkschaft der Stauer- und Dockarbeiter
 Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin, eine Fachmesse
 Internationale Luftschiffahrt-Ausstellung Frankfurt 1909

Siehe auch:
 Ilha
 IIA

Abkürzung